El topónimo Dunston puede hacer referencia a varios lugares de Inglaterra:

 Dunston, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Lincolnshire;
 Dunston, un pueblo en el condado de Norfolk;
 Dunston, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Staffordshire.